Wischen steht für bestimmte Vorgänge:

 Wischen (Curling), Sporttechnik
 Lavierung, Maltechnik
 Reinigung

Siehe auch:
 Im Wischen
 In den Wischen
 Wischer
 Wisch
 Wischmopp
 Wipe